Atabey est un synonyme d'atabeg
 Atabey est un chef-lieu de district de la province d'Isparta en Turquie